Kowala steht für:

 Kowala (Powiat Radomski), eine Gemeinde im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien, Polen

Kowala ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kowala (1910–2003), deutscher Politiker (GB/BHE), MdL in Niedersachsen

Siehe auch:
 Kovala